Gummiglobus är ett släkte av svampar. Gummiglobus ingår i familjen Mesophelliaceae, ordningen Hysterangiales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gummiglobus